Wróblewscy herbu Gierałt – polski ród szlachecki
 Wróblewscy herbu Krzywda – polski ród szlachecki
 Wróblewscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Wróblewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Wróblewscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki